Вајлер може бити:

 Вајлер бај Монцинген, општина у округу Бад Кројцнах, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.
 Вајлер бај Бинген, општина у округу Мајнц-Бинген, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.
 Вајлер (Улмен), општина у округу Кохем-Цел, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.
 Вајлер (Мајен), општина у округу Мајен-Кобленц, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.